Мезецький Данило Іванович (пом. 1628) — московський військовий і державний діяч, стольник (1598 рік), кравчий (1599 рік), окольничий (1607 рік) , боярин (1617 рік), воєвода. 
 Мезецький Іван Семенович — князь.